Джон Мейнард Кейнс — британський економіст, син Джона Невілла Кейнса, автор «Загальної теорії зайнятості, відсотків і грошей»;
 Джон Невілл Кейнс — британський економіст, батько Джона Мейнарда Кейнса.